Valtteri Filppula (né le  à Vantaa en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Carrière de joueur 
Choisi en  au  du repêchage 2002 par les Red Wings de Détroit en Ligue nationale de hockey, il ne joue pour la franchise du Michigan qu'à partir du  2005, passant les années précédentes en SM-liiga avec l'équipe de Jokerit ou dans la Ligue américaine de hockey avec l'équipe réserve de Détroit, les Griffins de Grand Rapids.

Il marque son premier but le  2006 face au Blues de Saint-Louis.

Le 24 août 2021, il signe en Suisse pour une saison avec le Genève-Servette Hockey Club.

Il est également le porte drapeau de la délégation finlandaise lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 2022. Capitaine de son équipe, il y remporte la médaille d’or, devenant le premier joueur finlandais de l’histoire à remporter la Coupe Stanley et l’or olympique. En mai, il est sacré champion du monde et devient le premier représentant de son pays au Club Triple Or.

Parenté dans le sport 
Son frère Ilari Filppula est également professionnel.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004 || Jokerit || SM-liiga  || 49 || 5 || 13 || 18 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Jokerit || SM-liiga || 55 || 10 || 20 || 30 || 20 || 12 || 5 || 6|| 11 || 2
|- 
| 2005-2006 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 74 || 20 || 50 || 70 || 30 || 16 || 7 || 9 || 16 || 4
|-
| 2005-2006 || Red Wings de Détroit || LNH || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|- 
| 2006-2007 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 3 || 2 || 2 || 4 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Red Wings de Détroit || LNH || 73 || 10 || 7 || 17 || 20 || 18 || 3 || 2 || 5 || 2
|- 
| 2007-2008 || Red Wings de Détroit || LNH || 78 || 19 || 17 || 36 || 28 || 22 || 5 || 6 || 11 || 2
|-
| 2008-2009 || Red Wings de Détroit || LNH || 80 || 12 || 28 || 40 || 42 || 23 || 3 || 13 || 16 || 8
|-
| 2009-2010|| Red Wings de Détroit || LNH || 55 || 11 || 24 || 35 || 24 || 12 || 4 || 5 || 9 || 6
|-
| 2010-2011|| Red Wings de Détroit || LNH || 71|| 16|| 23|| 39|| 22|| 11|| 2|| 6|| 8|| 6
|-
| 2011-2012|| Red Wings de Détroit || LNH || 81|| 23|| 43|| 66|| 14|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2012-2013 || Jokerit Helsinki  || SM-liiga || 16|| 6|| 9|| 15|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Red Wings de Détroit || LNH || 41|| 9|| 8|| 17|| 6|| 14|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
| 2013-2014|| Lightning de Tampa Bay || LNH || 75 || 25 || 33 || 58 || 20 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2014-2015 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 82|| 12|| 36|| 48|| 24|| 26|| 4|| 10|| 14|| 4 
|-
| 2015-2016 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 76 || 8 || 23 || 31 || 46 || 17 || 1 || 6 || 7 || 0
|-
| 2016-2017 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 59 || 7 || 27 || 34 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Flyers de Philadelphie || LNH || 20 || 5 || 3 || 8 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Flyers de Philadelphie || LNH || 81 ||11 ||22 ||33 ||20 ||6 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
| 2018-2019 || Islanders de New York || LNH || 72 ||17 ||14 ||31 ||16 ||8 ||0 ||4 ||4 ||2
|-
| 2019-2020 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 6 || 15 || 21 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Red Wings de Détroit || LNH ||38 ||6 ||9 ||15 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Genève-Servette || NL || || || || || || 

|1056 ||197 ||333 ||530 ||346 ||166 ||25 ||61 ||86 ||38

Au niveau international 

|-
| 2002 || align=left| M18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 8 || 4 || 6 || 10 || 2 || +5|| align=left| place
|-
| 2003 || align=left| Finlande M20 || align=left|Championnat du monde junior || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || +1|| align=left| Médaille de bronze
|-
| 2004 || align=left| Finlande M20 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 4 || 5 || 9 || 2 || +3|| align=left| Médaille de bronze
|-
| 2010 ||align=left| Finlande || align=left|Jeux olympiques || 6 || 3 || 0 ||3 || 0 || +1|| align=left| Médaille de bronze
|-
| 2012 || align=left| Finlande || align=left|Championnat du monde || 10 || 4 || 6 || 10 || 6 || +1|| align=left| place
|-
| 2016 || align=left| Finlande|| align=left|Coupe du monde || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 || -3|| align=left| place
|-
| 2017 || align=left| Finlande || align=left|Championnat du monde || 10 || 2 || 3 || 5 || 12 || -3|| align=left| place
|-
| 2022 || align=left| Finlande|| align=left| Jeux olympiques || 6|| 0|| 2|| 2|| 0|| +2|| align=left| Médaille d'or
|-
| 2022 || align=left| Finlande|| align=left|Championnat du monde || 10 || 3|| 1|| 5|| 2|| +5|| align=left| Médaille d'or

Références

Liens externes 
 

Naissance en mars 1984
Naissance à Vantaa
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Jokerit Helsinki
Champion de la Coupe Stanley
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Islanders de New York
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Médaillé de bronze olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Porte-drapeau olympique
Membre du Club Triple Or